Здобнов — фамилия. Известные носители:
 Здобнов, Александр Зиновьевич — первый секретарь Ташкентского областного комитета КП Узбекистана